FDR kan syfta på:

FDR – en amerikansk jurist och politiker (demokrat) som var USA:s 32:a president, se Franklin D. Roosevelt
FDR – en elektronisk anordning som används för att registrera alla instruktioner som skickas till alla elektroniska system på ett flygplan Flight data recorder, se Färdregistrator
FDR – IATA:s kod för en flygplats i Frederick, Oklahoma, USA, se  Frederick Municipal Airport